Palazzo Borghese, edificio storico di Roma.
 Palazzo Borghese, edificio storico di Firenze.
 Palazzo Borghese-Aldobrandini,  edificio storico di Firenze.
 Palazzo Borghese,  monte situato nelle Marche, in Provincia di Macerata, nel Parco nazionale dei Monti Sibillini.

Pagine correlate 
 Palazzo Borghesi (disambigua)